Грайндхаус:

 Грайндхаус — сейчас в Америке этим термином обозначается кинотеатр, показывающий в основном фильмы эксплуатационного кино.
 Грайндхаус — совместный проект американских кинорежиссёров Квентина Тарантино и Роберта Родригеса.
 Американский грайндхаус — документальный фильм режиссёра Элайджа Дреннера об истории американского эксплуатационного кино.